«Червоніє Схід» () - пісня, що прославляє КПК і особисто Мао Цзедуна. За часів  культурної революції була фактичним гімном КНР, в той час як автор офіційного гімну «Марш добровольців» Тянь Хань знаходився в ув'язненні, а сам гімн не виконувався.

Історія
За часів культурної революції пісню «Червоніє Схід» в обов'язковому порядку співали учні перед першим уроком. У містах і селах стояли репродуктори, через які ця пісня виконувалася двічі в день. Телеефір за часів культурної революції починався з пісні «Червоніє Схід», і закінчувався «Інтернаціоналом».

Пісня донині відбивається годинником на Пекінському Вокзалі щогодини.

Слова

Примітки

Посилання 
 «Червоніє Схід» в mp3

Колишні гімни
Культурна революція в Китаї
Пісні 1943
Пропаганда в Китаї